Devin steht für:

 Devin (Vorname), ein männlicher und weiblicher Vorname
 Devin (Stralsund), Stadtteil von Stralsund
 Devin, slowenischer Name des italienischen Ortes Duino, siehe Duino-Aurisina
 Devin (Mineralwasser), ein bulgarisches Mineralwasser
 Devin Enterprises, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Michael Devin (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Santiago Devin (1908–1950), argentinischer Tangosänger

Devín steht für:
 Devín, Stadtteil von Bratislava
 Burg Devín (Theben), eine Burg bei Bratislava
 Devín (Rebsorte), eine weiße Rebsorte

Děvín steht für:
 Děvín (Pavlovské vrchy), Maydenberg, 554 m, in den Pavlovské vrchy (Pollauer Bergen) bei Mikulov, Südmähren
 Děvín (Prag), Hügel (310 m) mit den Überresten der gleichnamigen Burg (Mägde-Burg) in Prag
 Děvín (Ralská pahorkatina), Maydenberg, 549 m, mit Burg, Nordböhmen
 Magdeburg (alttschechische Bezeichnung)

Siehe auch:
 Dewin